

Persone
 Agostino Reale (1790-1855) – giurista, accademico e patriota italiano
 Alvia Reale (1960) – attrice italiana
 Basilio Reale (1934-2011) – poeta italiano
 Egidio Reale (1888-1958) – avvocato, antifascista e diplomatico italiano, fratello del politico Oronzo
 Enzo Reale (1991) – calciatore francese
 Eugenio Reale (1905-1986) – politico italiano
 Illy Reale (1947-1993) – autore televisivo italiano
 Italo Reale (1954) – politico italiano
 Giovanni Reale (1931-2014) – filosofo, storico della filosofia, accademico, grecista e traduttore italiano
 Giuseppe Reale (1918-2010) – politico italiano
 Mark Reale (1955-2012) – chitarrista statunitense
 Massimo Reale (1966) – attore italiano
 Maximiliano Reale (1973) – ex cestista argentino
 Michael Reale (1957) – attore italiano
 Michele Reale (1971) – golfista italiano
 Miguel Reale (1910-2006) – giurista, filosofo, politico e poeta brasiliano
 Nicola Reale (1901–...) – magistrato italiano
 Oronzo Reale (1902-1988) – politico italiano
 Pietro Reale (1963-2022) – rugbista a 15 italiano
 Roberto Reale (1926-2021) – direttore della fotografia italiano
 Stefano Reale (1981) – golfista italiano
 Vito Reale (1883-1953) – politico italiano

Architettura
 Ospedale di Cala Reale – edificio storico dell'isola dell'Asinara, provincia di Sassari
 Palazzo Reale (Asinara) – edificio storico di Porto Torres, provincia di Sassari

Matematica
Numero reale

Musica
 Reale – album dei Casino Royale del 2006
 ReAle – album di J-Ax del 2020

Numismatica
 Reale – nome di diverse monete

Altro
 Aggettivo riferito al re
 Aggettivo riferito alla realtà
 Taglio di manzo (parte anteriore tra collo e spalla)

Altri progetti